Parco commemorativo dell'Olocausto – memoriale di New York
 Parco commemorativo dell'Olocausto – memoriale di Budapest